Brevard kan syfta på:

 Brevard, North Carolina
 Brevard College

Se även 
 Brevard County